Я́на Ви́кторовна Сексте (; ) — латвийская и российская актриса театра и кино.

Биография 
В 2002 году окончила Школу студию МХАТ (курс О. Табакова и М. Лобанова). По окончании училища три сезона работала в Рижском русском театре, где сыграла несколько ролей. По результатам опроса зрителей стала лучшей молодой актрисой Рижского театра русской драмы сезона 2003—2004 годов.

В 2005 году была принята в труппу театра-студии п/р Табакова. Параллельно была занята в спектаклях МХТ им. Чехова.

Яна Сексте в свободное время занимается верховой ездой, конкуром, а также современным танцем, хореографией.

Личная жизнь 
 Первый муж (2008—2009) — актёр Максим Матвеев.
 Второй муж (с ноября 2013 года) — композитор Дмитрий Марин.
 Дочь Анна (род. 1 августа 2014 года).

Награды и номинации 
 2006 — Премия газеты «Московский комсомолец» в номинации «Лучший актёрский ансамбль». Спектакль «Рассказ о семи повешенных» Л. Андреева
 2006 — Премия «Триумф» (Молодёжная)
 2008 — Премия газеты «Московский комсомолец» в номинации «Полумэтры: лучший дуэт» за роль Марютки в спектакле МХТ им. А. П. Чехова «Сорок первый. Opus Posth.»
 2008 — Благотворительная премия фонда поддержки и развития О. Табакова за роль Марютки в спектакле МХТ им. А. П. Чехова «Сорок первый. Opus posth»
 2009 году — номинация на премию «Звезда театрала», категория «За лучший ансамбль» (совместно с Андреем Фоминым, Сергеем Сосновским, Евгением Миллером, Юрием Чурсиным за работу в спектакле «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова.
 2017 — Благодарность Министра Правительства Москвы, Руководителя Департамента Культуры города Москвы
 2017 — Благодарность Мэра Москвы

Творчество

Роли в театре

МХТ им. Чехова 

 2001 — «Старосветские помещики» Н. В. Гоголя. Режиссёр: Миндаугас Карбаускис — девка
 2008 — «Сорок первый. Opus Posth» Бориса Лавренёва. Режиссёр: Виктор Рыжаков — Марютка

Рижский русский театр им. Михаила Чехова 
 «Натали» — Соня
 «Билокси-блюз» — Дези
 «Бесплодные усилия любви» — Мотылёк
 «Вишнёвый сад» — Дуняша
 «Великолепный рогоносец» — Стелла
 «Любовь как диагноз» — Федра

Московский театр-студия п/р Олега Табакова 
 «Билокси-Блюз» Нил Саймон. Режиссёр: Олег Табаков — Дэзи
 2004 — «Дядя Ваня» А.П. Чехов. Режиссёр: Миндаугас Карбаускис — Соня
 2005 — «Блюз Толстяка Фредди» Филипс Дж. Барри. Режиссёр: Андрей Дрознин — Дженни
 2005 — «Рассказ о семи повешенных» — Муся
 2006 — «ПОХОЖДЕНИЕ, составленное по поэме Н. В. Гоголя „Мёртвые души“» — Девушка
 2007 — «Рассказ о счастливой Москве» — Девушка
 2008 — «Старший сын» А. Вампилова. Режиссёр: Константин Богомолов — Нина
 2008 — «Отцы и дети» И. С. Тургенева. Режиссёр: Константин Богомолов — Фенечка
2009 - "Волки и овцы" А. Н. Островского. Режиссер К. Богомолов - Тамерлан
2014 - "Три сестры" А.П. Чехов. Режиссер А. Марин - Наталья Ивановна
2015 - "Буря. Вариации." У. Шекспир. Режиссер А. Марин - Ариэль
2016 - «В ожидании варваров» Джон М. Кутзее. Режиссер А. Марин - Девушка, Девочка без сна
2017 - "Катерина Ильвовна» по очерку Н. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Режиссер А. Сигалова  - Аксинья 
2019 - "Матросская тишина" А. Галича. Режиссеры В. Машков и А. Марин - Роза Гуревич
2019 - "Ревизор" Н.В. Гоголя. Режиссер - С. Газаров - Анна Андреевна
2019 - «Моя прекрасная леди» Алана Джея Лернера и Фредерика Лоу. Режиссер - А. Сигалова - миссис Пирс
2020 - "Голубой щенок" Ю. Энтин,, Г. Гладков. Режиссер - Н. Владимиров - Рыба-Пила
2020 - "И никого не стало" А. Кристи. Режиссер - В. Машков - миссис Роджерс

Роли в кино

Примечания

Ссылки 

 Яна Сексте на сайте театра-студии п/р Олега Табакова

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Московский театр Олега Табакова
Персоналии:Рижский русский театр имени Михаила Чехова